Вилберт Сюврейн (родился 26 октября 1962 года в Ситтарде, Лимбург) — нидерландский футболист. В основном играл на позиции центрального защитника, но также мог занимать место опорного полузащитника.

Клубная карьера 
 
В своей стране Сюврейн представлял клуб из родного города, «Фортуна Ситтард» (он помог команде в своём дебютном сезоне выйти в высший дивизион на правах чемпиона первого), и «Рода Керкраде». Он сыграл в общей сложности 209 матчей в высшем дивизионе в течение семи сезонов. В составе «Роды» он забил два гола в 31 матче в сезоне 1986/87, чем помог клубу занять четвёртое место и получить право на участие в Кубке УЕФА.
 
В 1989 году Сюврейн подписал контракт с французским клубом «Монпелье», с которым в первый же год выиграл кубок Франции по футболу (он пропустил финал из-за травмы) и способствовал финишу клуба на шестом месте в Лиге 1 в 1991/92 сезоне, он играл почти исключительно в полузащите. После всего лишь девяти матчей в следующей кампании, в основном из-за проблем со спиной, 30-летний Сюврейн решил уйти в отставку. Он остался во Франции, став агентом игроков.

Международная карьера 
Сюврейн дебютировал в сборной Нидерландов 29 апреля 1986 года, заменив Мишеля Валке в товарищеском матче с Шотландией (0:0), его первым тренером в сборной был Ринус Михелс.
 
В дальнейшем он сыграл полные девять матчей в течение двух лет, вызывался в сборную на Евро-1988 в ФРГ. В финальной стадии Сюврейн сыграл два матча за будущих чемпионов, он выходил под конец поединков и сыграл всего четыре минуты: на групповом этапе в матче с Англией (3:1) он заменил Марко ван Бастена, сделавшего хет-трик в том матче; и в полуфинале против хозяев (2:1), он сыграл последнюю минуту матча, выйдя вместо травмированного Эрвина Кумана.

Ссылки 
 Roda profile 
 
 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Монпелье»